Pawel Schabalin ist der Name folgender Personen:

* Pawel Schabalin (Fußballspieler) (* 1988), kasachischer Fußballspieler
 Pawel Eduardowitsch Schabalin (* 1961), russischer Bergsteiger